Juan Antonio Muñoz: Membre de Cruz y Raya
 Juan Muñoz (escultor): Escultor
 Juan Muñoz Muñoz: Futbolista andalús